Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Umago.

In finale Nicolás Jarry ha sconfitto Juan Ignacio Londero con il punteggio di 7-67, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ottengono un bye per il secondo turno.

  Christian Garín (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Richard Gasquet (quarti di finale)

 Nicolás Jarry (campione)
 Juan Ignacio Londero (finale)
 Casper Ruud (primo turno)
 João Sousa (quarti di finale)

Qualificati 

  Facundo Argüello (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)

 Constant Lestienne (primo turno)
 Bernabé Zapata Miralles (primo turno)

Ranking protetto 

  Steve Darcis (primo turno)

 Jozef Kovalík (primo turno)

Wildcard 

  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Elias Ymer (secondo turno)

 Mikael Ymer (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2019